Sant’Arcangelo steht für:
 den Heiligen Michael (Erzengel)
 Abtei Badia di Sant’Arcangelo in Sant’Arcangelo, Umbrien

Orte in Italien:
 Sant’Arcangelo, Gemeinde in der Provinz Potenza
 Sant’Arcangelo Trimonte, Gemeinde in der Provinz Benevento
 Sant’Arcangelo (Umbrien), Ortsteil von Magione, Provinz Perugia
 Sant’Arcangelo, Ortsteil von Piraino, Metropolitanstadt Messina
 Santarcangelo di Romagna, Gemeinde in der Provinz Rimini

Siehe auch:
 Arcangelo
 D’Arcangelo